Дуарте I или Едвард I (Визеу, 31. октобар 1391 — Томар, 9. септембар 1438), звани филозоф, био је једанаести краљ Португалије и други господар Сеуте од 1433 до своје смрти 1438. године. Рођен је у Визеу као треће дете краља Жоаоа I и Филипе Ланкастер. Име је добио по свом деди Едварду III Плантагенету.

Владавина 
Од ране младости, припремајући се да постане краљ, Дуарте је стално пратио свога оца у решавању државних питања и у бављењу пословима краљевства. Од 1412. он формално постаје десна рука краља. Након освајања Сеуте 1415. године добија титулу витеза. На престо ступа 14. августа 1433. године.

Од почетка владавине краљ Дуарте тежи ка успостављању политичког консензуса у краљевини. За време своје петогодишње владавине сазивао је Кортес једном годишње и са члановима кортеса расправљао о битним државним питањима.

На захтев Кортеса он започиње темељну реформу португалског закона, међутим реформа је окончана тек након његове смрти 1446. године.

Краљ Дуарте наставља политику поморских истраживања и финансира многе експедиције које су под будним оком његовог брата Енрикеа. По одобрењу краља Енрике 1419. године оснива наутичку и картографску школу у Сагреу.

Године 1437. у сарадњи са браћом Енрикеом и Фернандом , покреће напад на Мароку у циљу да освоји Тангер и ојача португалски положај на северу Африке. Поход је пропао уз велике португалске губитке а инфате Фернандо бива заробље и умире у заробљеништву 1443. године.

Краљ Дуарте I је био изузетно заинтересован за културу и уметност због чега је добио надимке филозоф и елоквентни. Написао је неколико песама и две књиге:
 Leal Conselheiro (Веран Саветник)
 Livro da Ensinança de Bem Cavalgar Toda Sela (Уметност јахања у сваком седлу)

Умро је од куге 9 сетембра 1438. године у Томару. Сахрањен је у доминиканском манастиру у Баталхи.

Брак и потомство 
Дуарте се оженио са Елеонором Арагонском 22. септембра 1428. године и са њом изродио деветоро деце:
 Жоао(1429—1433)
 Филипа (1430—1439)
 Афонсо V од Португалије (1432—1481), дванаести краљ Португалије.
 Марија (1433)
 Фернанду (1433—1470), војвода од Визеуа.
 Елеонора (1434—1467), царица Светог римског царства.
 Дуарте (1435)
 Катарина (1436—1463)
 Жоана (1439—1475), краљица Кастиље.

Породично стабло

Референце

Литература 
 Manuel de Sousa, "Reis e Rainhas de Portugal", SporPress, 7ª Edição, 2003
 Les Cahiers de l’Histoire nº 12 
 Joaquim Ferreira, História de Portugal

Рођени 1391.
Умрли 1438.
Династија Авиз
Краљеви Португалије